Свято-Вознесенский собор:
 Свято-Вознесенский собор — православный собор в Александровске, построенный в 1791 году.
 Свято-Вознесенский собор — православный храм в городе Великие Луки. 
 Свято-Вознесенский собор — православный собор в городе Алагир республики Северная Осетия. 
Свято-Вознесенский собор —православный собор в городе Белгороде-Днестровском, Одесской области.
Свято-Вознесенский кафедральный собор — главный храм Магнитогорской епархии, расположенный в городе Магнитогорске, Челябинской области.
 См. также 
 Вознесенская церковь
 Вознесенский собор